Пяткино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пяткино — деревня в Калининском районе Тверской области.

Украина 
 Пяткино — село в Ахтырском районе Сумской области.